Blood ("sangue" in inglese) può riferirsi a:

Cinema e TV
Blood – film del 1974 diretto da Andy Milligan
Blood – film del 2000 diretto da Charly Cantor
Blood – film del 2004 diretto da Jerry Ciccoritti
Blood – film del 2008 diretto da Anasuya Samanta
Blood – film del 2009 diretto da Ten Shimoyama
Blood – film del 2012 diretto da Nick Murphy
Blood – film documentario del 2014 diretto da Yura Gautsel e Sergei Maksimov
Blood – film del 2022 diretto da Bradley Rust Gray
Blood – serie TV irlandese creata da Sophie Petzal

Musica 
 BLOOD – gruppo musicale visual kei giapponese
 Blood – album di This Mortal Coil del 1991
 Blood – album dei Bad Moon Rising del 1993
 Blood – traccia dell'album Vs. dei Pearl Jam del 1993
 Blood – singolo degli Editors del 2005, dall'album The Back Room
 Blood – singolo dei Priestess del 2007, dall'album Hello Master
 Blood – album dei Franz Ferdinand del 2009
 Blood – album degli OSI del 2009
 Blood – album degli In This Moment del 2012
 Blood – singolo degli In This Moment del 2012
 Blood – album di Lianne La Havas del 2015
 Blood – album dei Rhye del 2018

Persone
Ernest Blood – allenatore di pallacanestro statunitense
Nick Blood – attore britannico
Thomas Blood – militare e criminale irlandese

Altro 
 Blood – videogioco
 Blood – drama coreano del 2015
 BLOOD+ – manga e anime
 Blood – romanzo di Anne Rice